Normanne steht für:
 ein Mitglied der Normannen
 Anglo-Normanne, französische Pferderasse
 Normanne (Rind), französische Rinderrasse

Siehe auch:
 Norman (Begriffsklärung)
 Normann
 Normand
 Norrman